Косилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Косилово — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Косилово — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Косилово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Косилово — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Косилово — деревня в городском округе Шаховская Московской области, бывшее сельское поселение Раменское.
 Косилово — деревня в городском округе Шаховская Московской области, бывшее сельское поселение Серединское.
 Косилово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Косилово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Косилово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Косилово — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Косилово — деревня в Торопецком районе Тверской области.